Villa Castelnuovo peut désigner:
 Villa Castelnuovo (Palerme), villa de Palerme ;
 Villa Castelnuovo, hameau de Castelnuovo Nigra ;

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme